André Vacherot (1877-1924), joueur de tennis français ;
 Étienne Vacherot (1809-1897), philosophe et homme politique français ;
 François-Ernest Vacherot (1811-1865), peintre français ;
 Laurence Vacherot (née en 1951), architecte paysagiste française. ;
 Marcel Vacherot (1881-1975), joueur de tennis français.

Noms dérivés 
 Vacherot et Lecoufle, entreprise française d'horticulture.